Chemilly (Allier)
 Chemilly (Haute-Saône)

Desambiguações de topônimos